Schettler ist der Familienname folgender Personen:

 Falk Schettler (* 1968), deutscher Musikjournalist
 Fritz Schettler (1879–1946), deutscher Zeitungsverleger
 Gotthard Schettler (1917–1996), deutscher Mediziner
 Peter Schettler (1944–2021), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Wolfgang Schettler (1880–?), sächsischer Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Shetler